O Tauranga City United Association Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em Tauranga, Nova Zelândia. A equipe compete na Northern Premier League (Nova Zelândia).

História 
O clube foi fundado em 1967, como Mt Maunganui AFC, mas mudou para o nome da cidade nos anos 2000.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1967